Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Richard Krajicek 4–6, 7–5, 7–6(4), 3–6, 7–5

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Guy Forget (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)

 Richard Krajicek (finale)
 Michael Stich (campione)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Thomas Muster (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1993
ATP Tour 1993